Slede rezultati popisa stanovništa 1961. u Crnoj Gori.

Etnička Struktura 
Sve iznad Pljevalja na listi treba da se popravi.

Vidi još 
 Popis stanovništva 1961. u FNRJ

Reference

Literatura 

 
 

Демографија Црне Горе
Демографија Југославије
Социјалистичка Република Црна Гора
Попис становништва 1961. у ФНРЈ